Nišava est un toponyme qui peut désigner :
 la Nišava, une rivière de Serbie ;
 la Nišava, une région géographique de Serbie traversée par la rivière Nišava ;
 le district de Nišava, une subdivision administrative de la Serbie.